Hero (filme de 1992)
Hero (mitologia) - uma sacerdotisa de Vênus, morava às margens do Helesponto

Música
Hero (álbum de Kirk Franklin)
Hero (álbum de Van Canto)
Hero (canção de Chad Kroeger)
Hero (canção de Mariah Carey)

Veja também
Heroes

Desambiguação